Con barra si intende una verga a sezione tonda o poligonale, ottenuta durante la lavorazione di materie plastiche e in metallurgia.

Geografia 
 Barra – città del Brasile.
 Barra – città del Gambia.
 Barra – isola delle Ebridi Esterne, Scozia, Regno Unito.
 Barra – quartiere del comune di Napoli, Campania, Italia.
 Barra – mitica città più importante del nord Italia prima della conquista romana. Si riteneva un tempo fosse la città posta su Monte Barro (Galbiate); ma gli studiosi attuali ritengono si trattasse di Bergamo, Lombardia.

Persone 
 Concetta Barra – attrice napoletana, (Procida, 1922 – Napoli, 1993).
 Didier Barra – pittore francese attivo in Italia (Metz, 1590 – Napoli, 1652).
 Francesca Barra – giornalista, scrittrice, conduttrice radiotelevisiva, ex-politica italiana (Policoro, 24 settembre 1978).
 Francisco León de la Barra – politico messicano (Querétaro, 1863 – Biarritz, 1939).
 Francesco Barra – politico italiano (Somma Vesuviana, 1949).
 Gianfranco Barra – attore, umorista e caratterista italiano (Roma, 1940).
 Joseph Barra – soldato francese (Palaiseau, 1779 – Jallais, 1793).
 Luciano Barra Caracciolo – giurista, magistrato e politico italiano  (Roma, 1959). 
 Mary Barra – imprenditrice statunitense, amministratrice delegata di General Motors dal 2014 (Waterford, 1961)
 Massimo Barra – medico italiano (Roma, 1947).
 Pasquale Barra – mafioso italiano (Ottaviano, 1942 – Ferrara, 2015)
 Peppe Barra – cantante e attore napoletano, figlio di Concetta Barra.
 Vincenzo Barra – politico italiano (Avellino, 1915-1992).

Altro 
 Barra – in nautica, asta di legno che si impiega come leva in qualche meccanismo (ad esempio barra dell'argano, barra del timone)
 Barra dei menu – comune elemento delle moderne GUI.
 Barra duomi – barra d'irrigidimento anteriore per automobili.
 Barra – formazione sabbiosa formata dalla corrente marina o di un fiume.
 Barra – parte dello zoccolo del cavallo.
 Barra – parte della mandibola del cavallo priva di denti.
 Barra obliqua (/) – segno tipografico.
 Barra rovesciata (\) – segno tipografico.
 Barra spaziatrice – tasto della tastiera di un computer o di una macchina da scrivere
 Barra musicale – Verso di una canzone rap, solitamente composto di una lunghezza di 4/4

Altri progetti